Anderson Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Airport (Illinois)
 Anderson Airport (Michigan)
 Anderson Airport (Minnesota)
 Anderson Airport (Ohio)
 Anderson Airport (Hardeman County, Tennessee)
 Anderson Airport (Williamson County, Tennessee)